Union valdôtaine, parti politique majeur de la scène politique valdôtaine depuis 1945.
 Union valdôtaine progressiste (1973), scission de 1973 du précédent.
 Union valdôtaine progressiste (2013), scission de 2013 de l'Union valdôtaine.